Gradovi u Rumunjskoj:
 Ștefănești (Argeș, Rumunjska), županija Argeș
 Ștefănești (Botoșani, Rumunjska), županija Botoșani
 Ștefănești (Vâlcea, Rumunjska), županija Vâlcea